Porga di Croazia, sovrano del principato della Croazia Dalmatica fino al 785.
 Porga, città del Benin del dipartimento di Atakora.